Collegio plurinominale Molise - 01 – collegio elettorale della Repubblica italiana per l'elezione dei deputati
 Collegio plurinominale Molise - 01 – collegio elettorale della Repubblica italiana per l'elezione dei senatori